Alex Burgmeier – ex calciatore liechtensteinese
 Franz Burgmeier – calciatore liechtensteinese
 Patrick Burgmeier – ex calciatore liechtensteinese